Gustave Aguet (1852-1927), homme d'affaires suisse ;
 James Aguet (1848-1932), homme d'affaires suisse ;
 Pierre Aguet (1938-), personnalité politique suisse ;
 William Aguet (1892-1965), acteur français.